Venera, planet Sunčeva sustava.
 Venera (mitologija), rimska božica ljepote i ljubavi.
 Figure Venere (najpoznatija je Venera iz Willendorfa)
 Program Venera, sovjetski svemirski program